RBR pode se referir a:

 Red Bull Racing, uma equipe de Fórmula 1
 Red Bank Regional High School, uma escola em Little Silver, Nova Jérsei
 Richard Burns Rally, um jogo eletrônico
 Rietumu Banka - Riga, uma equipe de ciclismo
 Aeroporto Internacional de Rio Branco, aeroporto brasileiro
 Associação Internacional de Transportes Aéreos para o referido aeroporto
 Rebelde (telenovela brasileira), versão brasileira da telenovela mexicana homônima criada por Pedro Damián
 Rebeldes (banda), originada da telenovela brasileira

Desambiguações de siglas